Kaisersbach ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg:

 Kaisersbach, Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kaisersbach (Beilstein), Weiler im Stadtteil Schmidhausen von Beilstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

 Kaisersbach (Otterbach), linker Oberlauf des Otterbachs (zur Murr vor Steinheim) bis zum Vorderbirkenhof des Stadtteils Steinheim, Stadt Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kaiserbach